Juan Federico II de Sajonia (8 de enero de 1529 - 19 de mayo de 1595), fue un duque de Sajonia, y brevemente, Elector de Sajonia (1554-1556). Era el hijo mayor de Juan Federico I, elector de Sajonia y Sibila de Cléveris.

Reinado y ambiciones militares 
Después de la batalla de Mühlberg (24 de abril de 1547) y la captura de su padre, Juan Federico II, junto con su hermano Juan Guillermo, sucedieron a su padre como regentes de las tierras que aún conservaba la familia. Después de la muerte de su padre (1554), los hermanos amigablemente dividieron las tierras que habían heredado de su padre; incluso así, Juan Federico II, siguió como el único regente de las posesiones familiares. E incluso aunque recibió Eisenach y Coburgo en el tratado de división, Juan Federico II eligió Gotha así como su lugar de residencia mientras sirvió como jefe de la familia. 

Las aspiraciones políticas de Juan Federico estaban aún dirigidas hacia la reinstalación del derecho de su familia al título de "Elector de Sajonia", así como el restablecimiento de las tierras que se habían perdido debido al encarcelamiento de su padre. Brevemente recuperó el título de Elector de Sajonia en el período 1554-1556, de la misma manera volvió a merecer el enojo del emperador Maximiliano II, debido a su implicación en varias intrigas. En 1563 su apreciado general, Wilhelm von Grumbach atacó Wurzburgo, tomó la ciudad y la saqueó y obligó al capítulo y el obispo a devolverle sus tierras. Recibió entonces una prohibición imperial (Reichsacht), pero Juan Federico II rechazó obedecer al emperador Maximiliano II cuando le dijo que retirara sus fuerzas. Mientras tanto, Grumbach tramó el asesinato del elector sajón, Augusto; y se hicieron proclamaciones pidiendo ayuda. Debido a esto, se puso fin a alianzas tanto dentro como fuera de Alemania.

En noviembre de 1566 Juan Federico fue colocado bajo prohibición imperial, que había sido aplicada contra Grumbach antes ese mismo año, y Augusto marchó contra Gotha. No hubo resistencia del pueblo de Gotha, y un amotinamiento llevó a la derrota de la ciudad. Grumbach fue entregado a sus enemigos, y después de ser torturado, fue ejecutado en Gotha el 18 de abril de 1567. Se puso en marcha también la Reichsexekution, [más o menos una intervención contra un gobernante individual de una ciudad estado por una amalgama de otras ciudades estados para mantener el bien del conjunto del imperio]. Después del asedio de su castillo en Gotha en 1566, Juan Federico fue con el tiempo derrotado y pasó el resto de su vida como un prisionero imperial. Sus posesiones fueron confiscadas por el emperador y entregadas a Juan Guillermo, quien se convirtió en el único gobernante de todo el ducado de Sajonia.

Matrimonio e hijos

En Weimar el 26 de mayo de 1555 Juan Federico II se casó con su primera esposa, Inés de Hesse, electora viuda de Sajonia. Seis meses más tarde ella sufrió un aborto y murió, el 4 de noviembre de 1555.

En Weimar el 12 de junio de 1558 Juan Federico II se casó con su segunda esposa, la condesa palatina Isabel de Simmern-Sponheim, hija del difunto (1559) Federico III del Palatinado. Tuvo cuatro hijos:

 Juan Federico (n. Weimar, 30 de noviembre de 1559 - m. Weimar, 8 de agosto de 1560)
 Federico Enrique (n. Heldburg, 3 de febrero de 1563 - m. Eisenberg, 4 de agosto de 1572)
 Juan Casimiro, duque de Sajonia-Coburgo (n. Gotha, 12 de junio de 1564 - m. Coburgo, 16 de julio de 1633)
 Juan Ernesto, duque de Sajonia-Eisenach (n. Gotha, 9 de julio de 1566 - m. Eisenach, 23 de octubre de 1638)

Sucesión
Más tarde, el emperador usó a los dos hijos supervivientes de Juan Federico II contra su tío, Juan Guillermo; en 1572 se hizo la División de Erfurt. El ducado de Sajonia fue dividido en tres partes. El hijo mayor, Juan Casimiro, recibió Coburgo, y el joven, Juan Ernesto, recibió Eisenach. Juan Guillermo retuvo sólo la parte menor, la región limitada de Weimar, pero añadió a su ducado los distritos de Altenburg, Gotha y Meiningen. Puesto que hubo varias dinastías ernestinas, Turingia fue también incluida en esta división, la posesión total de los Wettin (el ducado de Sajonia) que siempre había limitado cada uno no combinaron más. De Juan Guillermo descendió la casa de Sajonia-Weimar y la primera casa de Sajonia-Altenburgo, que se separó más tarde de Sajonia-Weimar.

Juan Federico II murió en 1595 y fue enterrado en una gran tumba realizada por el escultor Nikolaus Bergner en la iglesia de San Mauricio (Coburgo), que su hijo Juan Casimiro construyó para él y su esposa, Isabel. Los ataúdes están hoy en la cripta debajo de la iglesia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Karl August Engelhardt: Johann Friedrich der Mittlere, von Bösewichtern verblendet, en Gotha belagert, und bis an sein Ende gefangen (en der Reihe „Denkwürdigkeiten aus der sächsischen Geschichte, der vaterländischen Jugend gewidmet“). Gerlach, Dresde 1797 (Digitalisat).
 Ernst Wülcker:  en: Allgemeine Deutsche Biographie. Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, pp. 330-343.
 Thomas Klein (1974), "Johann Friedrich II.", Neue Deutsche Biographie (NDB) , 10, Berlín: Duncker & Humblot, p. 530
 Joachim Kruse: Herzog Johann Friedrich II. der Mittlere von Sachsen (1529–1595) und das ernestinische Familienepitaph in St. Moriz, Coburgo, vollendet 1598. vol. I. in: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 52 (2007) pp. 1–334.

Duques de Sajonia-Gotha
Electores de Sajonia